Das World Matchplay 1990 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 6. bis zum 15. Dezember 1990 im Rahmen der Saison 1990/91 im Brentwood Centre des englischen Brentwood ausgetragen wurde. Vorjahressieger Jimmy White verteidigte seinen Titel mit einem 18:9-Finalsieg über Stephen Hendry, der dafür mit einem 142er-Break das höchste Break des Turnieres spielte.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier von dem Unternehmen Coalite. Insgesamt wurden 200.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet, etwas weniger als im Jahr zuvor.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld umfasste die besten zwölf Spieler der aktuellen, „provisorischen“ Weltrangliste. Da die Weltrangliste offiziell nur am Ende jeder Saison aktualisiert wurde, nahm man die zum Zeitpunkt des Turnieres aktuelle, „provisorische“ Vorhersage einer offiziellen Weltrangliste als Grundlage. Die besten vier Spieler waren direkt für das Viertelfinale gesetzt, die anderen begannen das im K.-o.-System ausgetragene Turnier mit der Runde der letzten 12. Die ersten drei Runden fanden im Modus Best of 17 Frames statt, das Finale im Modus Best of 35 Frames.

Finale 
Jimmy White prägte den Beginn der Partie und lag 7:2 in Führung, als Hendry doch noch auf 7:6 verkürzen konnte. Doch White schaffte es, seinen Vorsprung wiederherzustellen. Seine neue Führung von 11:6 baute er anschließend auf ein 17:7 aus. Zwar gelang es Hendry noch, zwei Frames zu gewinnen, doch dann sicherte sich White mit dem 18:9 seinen zweiten Titel beim World Matchplay.

Century Breaks 
Fünf Spieler spielten im Laufe des Turnieres insgesamt neun Century Breaks:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Borough of Brentwood
Brentwood (Essex)